Руста́ви (, , , ) — город на юго-востоке Грузии, расположен на берегах реки Куры в 11 километрах к юго-востоку от Тбилиси.

Население 
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения города как муниципалитета составила 128 680 жителей, на 1 января 2014 года — 122 900 жителей, на 1 января 2005 года — 115 500 жителей.

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года в Рустави проживало 158 661 человек. По переписи населения 2002 года население города составило  человек, в начале 2008 года — 117 300 человек, в начале 2011 года — 120 800 человек.

История 

Рустави («начало оросительного канала» в переводе с грузинского) — один из древнейших городов Грузии, сыгравший значительную роль в её истории. Грузинский историк XI в. Леонтий Мровели упоминает Рустави среди крепостей, противостоявших войскам Александра Великого. Это позволяет датировать основание Рустави V—IV вв. до н. э.

В своем труде «Жизнь царей» Леонтий Мровели пишет, что царь Трдат, 28-й царь Картли (конец IV века), построил церковь и канал. Академик Николос Бердзенишвили пишет, что с тех пор Рустави рассматривается как важный административный центр.

Во время правления Вахтанга Горгасали (V век) Рустави играет заметную роль в политической жизни Грузии. В Рустави учреждается епископство, просуществовавшее до XIII столетия, когда его разрушили монголы. Затем епископство было переведено в Марткопи, однако епископ Марткопи носил титул Руставского (Руставели).

Политическое значение Рустави подтверждается также археологическими изысканиями в крепости Рустави; были обнаружены руины сооружений, относящихся к IV и V вв. н. э.

В 1068 году в Грузию вторглись турки-сельджуки под предводительством Султана Алп-Арслана.

В 1097 г. Давид-Строитель перестал выплачивать дань туркам-сельджукам. В 1104 г. он объединил Кахети-Эрети. В 1105 году он разгромил армию эмира Гянджи. В руках мусульман остались только Тбилиси, Рустави, Самшвилде, Сомхити и Агарани. В 1110 году Давид взял Самшвилде, в 1115 — Рустави, в 1122 — Тбилиси.

В 1265 г. на Кавказ вторглись войска Берка Хана, правителя Золотой Орды. Грузия сражалась одновременно с двумя врагами — Ираном и монголами. Рустави вновь был разрушен до основания войсками Тамерлана.

<…>

С конца XIX время во времена индустриализации Рустави стал важным промышленным центром. Появились металлургические предприятия, химические заводы, а также важная железнодорожная станция на ветке Тбилиси-Баку. За время советской индустриализации в Рустави было построено около 90 крупных и средних промышленных предприятий.

Главным индустриальным центром стал Руставский металлургический завод, построенный в 1941−50 гг. с целью обработки железа из соседнего Азербайджана. Рабочие были собраны со всей республики, включая беднейшие сельскохозяйственные районы Западной Грузии. Развивалась не только металлургия, но и производство цемента, химикатов и синтетических волокон. 30 августа 1944 года появилась первая местная газета — «Металлургиисатвис» (в переводе с грузинского — «За Металлургию»). В 1948-м появляются новые улицы, первая из которых названа в честь комсомола, вторая — в честь строителей Рустави, и третья — по имени древнего поселения Бостан-Калаки.

19 января 1948 года декретом Верховного Совета Грузинской ССР Рустави был присвоен статус города республиканского значения. 27 апреля 1950 г. весь город праздновал производство первой промышленной стали в Грузии. В строительстве города принимали участие и немецкие военнопленные.

В 1954—1955 гг. у металлургического завода повились коксохимические цеха, которые стали поставлять продукты пиролиза угля на новый Руставский азотно-туковый завод, с 1960 года переведённый с коксового газа на природный и до сих пор производящий азотные удобрения, азотную кислоту и аммиак (единственный на Кавказе в этой отрасли).

Современный Рустави разделен на две части — Дзвели Рустави (Старый Рустави) и Ахали Рустави (Новый Рустави). В первом доминирует сталинская архитектура (1944, архитекторы М. Н. Непринцев, З. Курдиани, Н. Курдиани, Д. Меликишвили, Л. Кобаладзе), в то время как во втором преобладает советское блочное строительство (1955, архитекторы Непринцев, И. Чхенкели, Меликишвили).

Распад Советского Союза в 1991-м стал для Рустави катастрофой, так как при этом разрушилась интеграция в советскую экономику, обеспечивавшая деятельность градообразующих предприятий. Большинство промышленных предприятий было закрыто, и 65 % населения потеряло работу, что привело к росту преступности и нищеты. Количество жителей упало с 160 тыс. в середине 1990-х до 116 тыс. в 2002-м.

Нью-йоркский художник Грег Линдкист задокументировал разрушение руставских цементных заводов в своих картинах и инсталляциях («Nonpasts», 2010).

Последняя из построенных в СССР стационарных трасс для кольцевых автогонок. Первые заезды прошли в конце 1979 г. Этапы чемпионатов СССР проводились на автодроме Рустави 11 раз (1979−89). После развала СССР трасса не реконструировалась, дорожное покрытие пришло в негодность. В 2009 году участок земли с руинированной трибуной и полуразрушенным дорожным покрытием был приобретен на государственном аукционе частной компанией «Стромос», которая осуществляет реконструкцию комплекса по требованиям Категории II FIA.

Культура  
 Руставский драматический театр им.Г.Лордкипанидзе, 
 Знаменитый грузинский государственный академический ансамбль танцы и песни «Рустави» был основан в 1968 году. За 35 лет он провел более 3000 концертов и с успехом выступил более чем в 50 странах мира.

Экономика 
В августе 2007 г. в Рустави открылся первый супермаркет национальной сети «Populi».

В городе расположен «Вагоностроительный холдинг», в который входят «Электровагоноремонтный завод», занимающийся в основном ремонтом вагонов, «Вагоностроительная компания» — новое предприятие, в основном ориентированное на строительство вагонов, и «Руставский металлургический комбинат», в основном производящий детали для вагонов.

Так же в городе расположен крупнейший автомобильный рынок Кавказа, являющийся ключевой точкой для реэкспорта автомобилей из Грузии, в соседние страны, а также множество предприятий по ремонту, обслуживанию и тюнингу автомобилей.

Транспорт 
В 1971—2009 годах действовала троллейбусная система. Ныне общественный транспорт представлен маршрутными такси.

Климат

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Рустави», выступающий в Чемпионате Грузии по футболу. Домашние игры клуб проводит на стадионе Полади.

Города-побратимы 

  Винница (Украина)
  Гянджа (Азербайджан)
  Ивано-Франковск (Украина)
  Кривой Рог (Украина)
  Лодзь (Польша)
  Хмельницкий (Украина)
  Черкассы (Украина)
  Сумгаит (Азербайджан)
  Жодино (Беларусь)

Главы 
 Мамука Чиковани

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Рустави — краткий путеводитель.
 
 Автоспорт в СССР. Гоночная трасса Рустави
 Professional Motorsport World, апрель-июнь 2011

Города Грузии